Az 1. FFC Frankfurt egy német női labdarúgóklub, amely a német női első osztályban szerepel. A klub székhelye Frankfurt és hazai mérkőzéseiket a Brentanobad stadionba játsszák. A Turbine Potsdam csapatával a legnagyobb riválisok.

Klubtörténet 
1973-ban SG Praunheim néven hozták létre a klub elődjét. A német női Bundesliga első szezonjában részt vettek és a déli csoport 5. helyén végeztek.

Az 1993–94-es szezont a csoportjuk 3. helyén zárták. Monika Staab volt a klub edzője és Siegfried Dietrich a csapat menedzsere, ők ketten tették le az alapokat és találtak a klub számára befektetőket.

Az 1995–96-os szezonban a 2. helyen végeztek és ezzel először kvalifikálták magukat a rájátszásba. A Grün-Weiß Brauweiler ellen az oda-visszavágós rendszerbe 1–0-val jutottak a döntőbe. A döntőben a TSV Siegen volt az ellenfelük, de 1–0-ra kikaptak. A következő szezonban ismét sikerült kiharcolniuk a rájátszást.

Az 1998–99-es szezon során a bajnokságot és a kupát is megnyerték, immár FFC Frankfurt néven. A következő szezonban a 2. helyen végeztek az FCR 2001 Duisburg mögött, a kupában megvédték címüket.

A 2000–2001-es Női UEFA-kupában először vettek részt és a svéd Umeå IK ellen 2–0-ra nyertek. Ezt a nemzetközi porondon 2005–06-os és a  2007–08-as, valamint a 2014–15-ös szezonban sikerült megismételniük.

A bajnokságot 2000–01-es, 2001–02-es, 2002–03-as, 2004–05-ös, 2006–07-es és 2007–08-as szezonban nyerték meg. Az első két kupa sikerüket még 7 követte, legutóbb a 2013–14-es kiírásban győztek.

A klub 2020 nyarától az Eintracht Frankfurt női szakosztályaként működik.

Játékoskeret 

2020. február 7-től

Sikerek 
UEFA-kupa / Bajnokok Ligája : 4
2001–02, 2005–06, 2007–08, 2014–15
Bundesliga : 7
1998–99, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2004–05, 2006–07, 2007–08
Német női labdarúgókupa : 9
1998–99, 1999–00, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2010–11, 2013–14

Nemzetközi kupaszereplések

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Az 1. FFC Frankfurt honlapja

Német női labdarúgócsapatok
1998-ban alapított labdarúgócsapatok